François Verdeil (1747-1832), médecin suisse
 Auguste Verdeil (1793-1856), homme politique et médecin suisse
F. Verdeil (?-1865), professeur de chimie et médecin suisse
 André Verdeil (1904-?), joueur suisse de hockey sur glace
 Jean Verdeil (1935), universitaire français